Miejscowości w USA:
 Fisher – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett
 Fisher – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Fisher – wieś w stanie Luizjana, w parafii Sabine
 Fisher – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Fisher (ang. Fisher Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Fisher (ang. Fisher Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Fisher (ang. Fisher Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grant
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fisher (ang. Fisher County) – w stanie Teksas
Nazwiska:
 Andrew Fisher – australijski polityk
 Ashley Fisher – australijski tenisista
 Carrie Fisher – amerykańska aktorka i pisarka
 Charles Fisher – kanadyjski polityk
 David Fisher – amerykański pisarz, scenarzysta
 Derek Fisher – amerykański koszykarz
 Frances Fisher – amerykańska aktorka
 Gary Fisher – wynalazca
 Harold Henry Fisher - amerykański historyk
 Isla Fisher – australijska aktorka
 Irving Fisher – amerykański ekonomista
 Jan Fisher – święty
 Ronald Fisher – genetyk i statystyk brytyjski
 William Fisher (ujednoznacznienie)
Planetoidy:
 (21396) Fisher-Ives – planetoida
 (21451) Fisher – planetoida
Inne:
 Fisher King – film
 Sam Fisher – bohater serii gier i powieści
 Zagadki kryminalne panny Fisher – australijski serial kryminalny